Mitsuishi steht für:

 Mitsuishi (Hokkaidō), ehemalige Stadt im ehemaligen japanischen Landkreis Mitsuishi-gun (Hokkaidō), Unterpräfektur Hidaka, Präfektur Hokkaidō; aufgegangen in Shinhidaka (Hokkaidō)
 Mitsuishi (Okayama), ehemalige Stadt im Landkreis Wake-gun (Okayama), Präfektur Okayama; aufgegangen in Bizen (Okayama)
 Mitsuishi (Fluss), Fluss in der japanischen Präfektur Hokkaidō

Mitsuishi ist der Familienname folgender Personen:
 Ken Mitsuishi (* 1961), japanischer Schauspieler
 Kotono Mitsuishi (* 1967), japanische Synchronsprecherin und Schauspielerin